Ibias är en kommun i Spanien.   Den ligger i provinsen Province of Asturias och regionen Asturien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer. Ibias gränsar till Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Peranzanes, Candín, Navia de Suarna, Fonsagrada och Negueira de Muñiz. 

Terrängen i Ibias är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den bergig.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Kommuner i Asturien